Par cigarette on peut désigner :
 la cigarette de tabac ;
 la cigarette aux herbes ;
 la cigarette électronique ;
 la cigarette de manche ;
 la cigarette russe  est un biscuit cuit au four sur une plaque de pâtisserie, consistant en un disque de pâte en langue de chat enroulé sur une baguette de bois pour avoir la forme d'un tuyau, ce gâteau sec étant souvent utilisé pour agrémenter les coupes glacées ;

 la cigarette en chocolat était une barre de chocolat conditionnée comme une vraie cigarette, elle a été interdite en France par la loi Évin ;
 un appareil (ou pâte) à cigarettes est une préparation culinaire utilisé en pâtisserie ;
 la coupe dite cigarette pour les pantalons.

Mais aussi :
 L'homme à la cigarette, un personnage des X-Files ;
 La Dernière Cigarette de Victor Baltimore, une bande dessinée de Fred ;
 La Cigarette révélatrice (), film américain sorti en 1917 ;
 Coffee and Cigarettes, film de Jim Jarmusch ;
 Un verre, une cigarette, film de Niazi Mostafa ;
 Cigarettes, Whisky et P'tites Pépées est un film de Maurice Regamey avec Annie Cordy ;
 L est un patrouilleur de l'US Navy ;
  est un film américain réalisé par John Turturro, sorti en 2005.

Notes et références